93, année
 93 (nombre)
 Quatrevingt-treize, roman de Victor Hugo
 Quatre-vingt-treize, adaptation au cinéma (1920)
 Quatrevingt-treize, adaptation à la télévision (1962)

Homonymie de nombre